Maur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Maur (ort i Indien), Punjab, Bathinda,

Papua Nya Guinea 

 Mahur Island, ö, New Ireland,

Schweiz 

 Maur, Zürich, ort och kommun, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar